Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Błok – rosyjski poeta, dramaturg
 Dawid Błok – radziecki kompozytor